Жарма — киргизский национальный прохладительный напиток изготовляемый из пшеничного или ячменного талкана, а также название населённых пунктов в Казахстане:

 Жарма — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Жарма — посёлок в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жарма — село в Мангистауском районе Мангистауской области.